

Стадионы 

 АББ Арена
 Але Арена
 Арена Венерсборг
 Баккаваллен
 Бергсхамра
 Берн Арена
 Болльнес Арена
 Венерсборгс Исштадион
 Вестанфорс
 Гренсваллен
 Дина Арена
 Идроттспаркен
 Исстадион
 Йердехов
 Йернваллен
 Йоранссон Арена
 Лидчёпингс Исстадион
 Лугнетс
 Мутала Исстадион
 Рамдален
 Роклунда
 Рэттвик Арена
 Сапа Арена
 Синкенсдамм
 Скарпе Нурд
 Скугсваллен
 Слеттбергсбанан
 Слеттбергсхаллен
 Спарбанкен Арена
 Спонга
 Стангебру
 Студентернас
 Сэвстаос
 Тингвалла
 Тунетс
 Френдс Арена
 Хааконплан
 Хелльосен
 Чусткулле
 Экваллинс
 Юсдаль

 Sollentunavallen :sv:Sollentunavallen
 Tansvallen :sv:Tansvallen

См. также  
 Список стадионов для хоккея с мячом в России
 Чемпионат Швеции по хоккею с мячом
 Чемпионат Швеции по хоккею с мячом 2010—2011

Примечания

Ссылки  
 

Списки
Списки:Хоккей с мячом
Списки стадионов